Оясту () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Оясту, Айвар Эйнович (род. 1961) — советский и эстонский легкоатлет.
 Оясту, Линда Вольдемаровна (Кепп; 1936—2006) — советская эстонская легкоатлетка.